Traves (Turyn) – miejscowość we Włoszech, w regionie Piemont
 Traves (Górna Saona) – miejscowość we Francji, w regionie Franche-Comté